South Hill (Anguilla)
 
 South Hill (Virginie)
 South Hill (Washington)